Motocyklowe Grand Prix Aragonii 2013 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 29 września 2013 roku na torze Ciudad del Motor de Aragón.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Hiszpanii